Channel Zero peut faire référence à :
 Channel Zero, diffuseur canadien indépendant de services télévisés, groupe de médias et de distribution de courts métrages,
 Channel Zero, série télévisée américaine fantastique de 2016,
 Channel Zero, groupe de heavy metal belge,
 Channel Zero, premier album du groupe de heavy metal belge Channel Zero.